Король и королева (, произносится кинг энд куин) может означать:

 Кинг-энд-Куин — округ в Виргинии, США.
  — административный центр округа.
  (точный перевод — «Король и дама») — музыкальный альбом (1967) Отиса Реддинга и .
  — паб в городе Брайтон (Восточный Суссекс, Англия).
  — скульптура Генри Мура.

См. также 
 Короли и королева
 Короли и королевы
 Король
 Королева